Philippe Habert (1605-1637) est un poète français.
 Philippe Habert (1958-1993) est un politologue français.